Gminy w USA:
 Dutch Creek (ang. Dutch Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Dutch Creek (ang. Dutch Creek Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Washington